Story Slam steht für:
 Live ausgetragener Wettstreit ähnlich dem Poetry Slam
 StorySLAM, ein Format von The Moth 

Siehe auch:
 Lesebühne